Bill, diminutif de , peut désigner :

Personnalités 
 Bill Belichick, entraîneur-chef des New England Patriots
 Bill Bixby, acteur et réalisateur américain
 Buffalo Bill, célébrité de la Conquête de l'Ouest
 Bill Bruford, batteur britannique
 Bill Clinton,  des États-Unis
 Bill Cosby, acteur et producteur américain
 
 Bill Gates, homme d'affaires, fondateur de Microsoft
 Bill Graham, homme politique canadien
 Bill Lancaster (aviateur) (°1898 - †1933), pionnier britannique de l'aviation
 Bill Lancaster (acteur) (°1947 - †1997), acteur américain, fils de Burt Lancaster
 Bill Murray, acteur américain
 Bill Nighy, acteur britannique
 Bill Paxton, acteur et réalisateur américain
 Bill Richardson, homme politique américain
 Bill Russell, ancien joueur américain de basket-ball
 Bill Nelson, homme politique américain
 Bill Tilden, joueur de tennis américain
 Bill Kaulitz, chanteur et parolier allemand du groupe Tokio Hotel
 Frank Bill, écrivain américain
 Bill Wyman, musicien britannique, bassiste des Rolling Stones

Fiction 

Personnages :
 Bill, personnage de la série de films Kill Bill.
 Teddy Bill, personnage et série de bande dessinée d'Étienne Le Rallic.
Bill Crypto, personnage du dessin animé Souvenirs de Gravity Falls.
 Bill Compton, vampire de la série True Blood.
 Bill l'extraterrestre, personnage de fiction en images de synthèse, coprésentateur de l'émission Le Bigdil.
 Bill, compagne du douzième Docteur dans Doctor Who.

Œuvres :
 Bill, téléfilm américain diffusé en 1981 avec Mickey Rooney
 Bill ou Meet Bill, film américain réalisé par Bernie Goldmann et Melisa Wallack en 2007
 Bill, duo rock québécois du début des années 1980, composé de JF William et Serge Laporte

Et aussi :
 Boule et Bill, série de bandes dessinées par Jean Roba
 Bill, poney acheté à Brie par Frodo Bessac dans le Seigneur des anneaux.

Localités 

 Bill, un village du Luxembourg

Cyclones tropicaux

Voir aussi 
 Crise de l'Exclusion Bill, en Angleterre.
 Voir aussi les autres diminutif de William : Billy, Will et Willy.